Dentalium acicula är en blötdjursart som beskrevs av Gould 1859. Dentalium acicula ingår i släktet Dentalium och familjen Dentaliidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Tandsnäckor
acicula